Az 1993-as Veikkausliiga volt a bajnokság 63 szezonja, 12 csapat küzdött meg a bajnoki címért, de az FC Jazz Pori csapata nyerte meg a bajnokságot.

Előzetes szakaszban

Bajnoki csoport

Kiesési csoport

Külső hivatkozások 
 Hivatalos honlap 
 Finnország – Az első osztály tabelláinak listája az RSSSF-en 

Finnlabdarugobajnoksag
Finn labdarúgó-bajnokságok